Thorell är ett efternamn som bland annat burits av,

 Anna Thorell (1861–1939), skådespelare och sångerska
 Arthur Thorell (1884–1964), filmfotograf
 Bertil Thorell (1908–1984), nålare och tecknare
 Carolina Thorell (född 1961), konstnär och författare
 Cilla Thorell (född 1967), skådespelare
 Edvard Thorell (1881–1953), politiker, högerman
 Eigil Thorell (1933–2010), målare och teknare
 Erik Thorell  (född 1992), ishockeyspelare
 Gustaf Thorell (född 1989), ishockeyspelare
 Göran Thorell (född 1954), skådespelare
 Hildegard Thorell (1850–1930), konstnär
 Jan Thorell (1927–2008), tecknare och reklamkonstnär
 Jan Thorell (simmare) (född 1959)
 John Olof Thorell (1902–?), svenskamerikansk träsnidare och träskulptör
 Julia Thorell (född 1984), serietecknare och illustratör
 Marcus Thorell (född 1971), spelkonstruktör
 Nils Thorell (1874–1948), ingenjör
 Olle Thorell (född 1967), politiker, socialdemokrat
 Pär Thorell (1923–1969), målare, tecknare och grafiker
 Ragnhild Thorell (född 1934), målare
 Ruth Hamrin-Thorell (1903–1991), journalist och politiker, folkpartist
 Sven Thorell (1888–1974), ingenjör
 Tamerlan Thorell (1830–1901), zoolog

Se även
Torell